szyszkówka – rodzaj grzybów

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Szyszkówka – część wsi Klonowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Szyszkówka – część wsi Kąclowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów 
 Szyszkówka – część wsi Maszkowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Szyszkówka – część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Spytkowice

Zobacz też 
 Szyszka, Szyszki, Szyszkowa, Szyszków